Терміньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на південний захід від Парижа, 24 км на північний захід від Орлеана, 50 км на південний схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 379 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 961,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Терміньє на сайті французького Національного інституту географії
 Терміньє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Терміньє на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Терміньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Терміньє на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар